Shannon (Alabama)
Shannon (Carolina do Norte)
Shannon (Geórgia)
Shannon (Illinois)
Shannon (Mississippi)
Condado de Shannon (Dakota do Sul)
Condado de Shannon (Missouri)
Rio Shannon — mais longo rio da Irlanda

Outros
18838 Shannon
Shannon (Fórmula 1)
Índice de Shannon

Desambiguações de topônimos